Елисеевичи — топоним:

Россия 
 Елисеевичи — село в Брянском районе Брянской области.
 Елисеевичи — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Елисеевичи — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.